Appiano ist der Name von:

Appiano Gentile, Gemeinde in der Lombardei
Appiano sulla Strada del Vino, zu Deutsch Eppan an der Weinstraße, Gemeinde in Südtirol
Appiano (Adelsgeschlecht), toskanisches Adelsgeschlecht